Girl Power – slogan femminista
 Girl Power! Live in Istanbul – concerto delle Spice Girls del 12 e 13 ottobre 1997, da cui l'omonima videocassetta del 1997 e il DVD del 2007
 Girl Power – singolo del gruppo The Cheetah Girls del 2003
 Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola (Moxie) – film di Amy Poehler del 2021